Верхнебельский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование.

Амурская область 

Верхнебельский сельсовет Ромненского района, административно-территориальная единица и муниципальное образование. Упразднён в 2015 году.

Красноярский край 

Верхнебельский сельсовет в подчинении Енисейского горсовета, образованный посёлком Верхнебельском. В 1980-х посёлок включён в состав Новокаргинского сельсовета Енисейского района.